Дюнкерк-1  () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона 
В состав кантона входит часть города Дюнкерк (центральные и южные кварталы, кварталы Пети-Синт и Ла Виктор, ассоциированные коммуны Сен-Поль-сюр-Мер и Фор-Мардик)

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют мэр-делегат ассоциированной коммуны Фор-Мардик, член совета Дюнкерка Грегори Бартоломеюс (Grégory Bartholoméus) (Социалистическая партия) и вице-мэр города Дюнкерк Кристин Декодт (Christine Decodts) (Разные левые).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки